Семён Иванович Гундоров  — князь, воевода и наместник в правлении Василия III Ивановича и Ивана IV Васильевича Грозного.

Четвёртый сын удельного стародубского князя Ивана Фёдоровича Большого Гундора и княгини Ефросиньи.

Биография 
Тысячник 2-й статьи из Стародубских князей. Воевода Полка левой руки в Туле (1531), 3-й воевода полка правой руки в Коломне (1535), 2-й воевода Большого полка в Рязани (1540). В связи с подготовкой Казанского похода, направлен с полком правой руки во Владимир (1543), в июне того же года направлен 3-м воеводою в Муром. Новгородский конюший (1546). Третий воевода в Мещере (1547), 2-й воевода Сторожевого полка во Владимире (1548), откуда ходил с полком на Казань, затем воеводствовал в Костроме. Командовал в Калуге Передовым полком (1550). Наместник в Новгороде-Северском (1553), воевода в Нижнем Новгороде (1554-1555). Душеприказчик князя Давыда Фёдоровича Палецкого (01 сентября 1558). Сделал вклад по родителям и братьям князьям Василии и Иване Гордом в Рождественский монастырь (12 мая 1564).

Семён Иванович владел поместьем в Юрьевском стане Тверского уезда: селом Густомля с 9 деревнями и 2 пустошами, всего земли 269 четвертей (1539/40). Владел вотчинами в Суздальском уезде, а также землями в Тверском и Бежецком уездах. После смерти бездетного брата Юрия Ивановича получил половину его вотчин с обязательством, что тот после своей смерти передаст их в Рождественский монастырь.

Примечания

Литература 

 А.А. Зимин. Тысячная книга 1550 г. и Дворовая тетрадь 50-х годов XVI века. М.-Л. АН СССР. 1950 г.
 Разрядная книга 1475-1598 гг. М. 1966 г.
 А.В. Антонов. Вотчинные архивы Владимирских монастырей и соборов XIV - начало XVII веков.

Семён
Воеводы Костромы
Воеводы Нижнего Новгорода